World Cyber Games 2005 — чемпионат World Cyber Games был проведён в Сингапуре с 16 по 20 ноября 2005 года. Соревнования собрали 679 участников из 67 стран. Призовой фонд составил 435,000$.

Страны-участницы

Официальные игры 

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike: Source (5 на 5)
  Halo 2 (2 на 2)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)
  Warhammer 40,000: Dawn of War (1 на 1)

Спортивный симулятор:
  FIFA Soccer 2005 (1 на 1)

Автосимулятор:
  Need For Speed: Underground 2 (1 на 1)

Файтинг:
  Dead or Alive Ultimate (1 на 1)

Результаты

Медальный зачёт

Примечания

См. также 
 WCG RU Preliminaries 2005 — Российские отборочные игры.

Ссылки 
 WCG Russia — Официальный сайт Российских отборочных.
 WCG — Официальный сайт World Cyber Games.

2005